Артур Бриггс Шоу (; , , Иллинойс, США — , ) — американский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 в Лондоне Шоу участвовал только в беге на 110 м с барьерами, и занял третье место в финале.

Примечания

Ссылки 
 Артур Шоу на sports-reference.com  

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1908 года
Бегуны с барьерами США
Выпускники Дартмутского колледжа